Contraluz puede referirse a:
 Contraluz, banda argentina de rock progresivo.
 Contraluz, quinto álbum de la banda peruana de rock Campo de Almas, lanzado en 2015.

Enlaces externos